Montuhotep, traducido "Montu está satisfecho", es el nombre de varios faraones del antiguo Egipto:
Montuhotep I, o Tepia Montuhotep, considerado el primer faraón de la dinastía XI.
Montuhotep II, o Nebhepetra Montuhotep, el quinto faraón de la dinastía XI.
Montuhotep III, o Sanjkara Montuhotep, el sexto faraón de la dinastía XI.
Montuhotep IV, o Nebtauyra Montuhotep, el séptimo y último faraón de la dinastía XI.
Montuhotep V, o Meranjra Montuhotep, faraón de la dinastía XIII.
Montuhotep VI, o Sudyara Montuhotep, faraón de la dinastía XVI.
Montuhotepi, o Seanjenra Montuhotepi, probablemente el sexto faraón de la dinastía XVI.

Otros personajes con el mismo nombre 
Montuhotep (reina), esposa del faraón Dyehuti de la dinastía XVI.
Montuhotep (chaty), tesorero del faraón Sesostris I de la dinastía XII.